EURES-BODENSEE ist eine der derzeit 22 EURES-Grenzpartnerschaften und entstand 1993.

Ziel ist die Förderung grenzüberschreitender  beruflicher Mobilität durch individuelle Beratung, grenzüberschreitende Verbreitung von Stellenangeboten und -gesuchen und allgemeinen Informationen zu Lebens- und Arbeitsbedingungen im Nachbarland. Damit leistet die Grenzpartnerschaft einen Beitrag zur Schaffung eines homogenen Arbeitsmarktes und Förderung der Beschäftigung im Grenzraum durch gemeinschaftliche Projekte und Initiativen, gegenseitigen Austausch über die Entwicklungen auf den regionalen Arbeitsmärkten, Dialog zwischen Wirtschaft- und Sozialpartnern in Beschäftigungsfragen und mehr Transparenz bei beruflicher Bildung.

Zu EURES-BODENSEE gehören die öffentlichen Arbeitsverwaltungen aus den folgenden Kantonen und Bundesländern sowie Sozialpartnerorganisationen:
 Bundesland Vorarlberg 
 Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Kanton Appenzell Innerrhoden
 Kanton Schaffhausen 
 Kanton St. Gallen
 Kanton Thurgau
 Kanton Zürich
 Agentur für Arbeit Kempten
 Agentur für Arbeit Konstanz
 Agentur für Arbeit Ravensburg
 Fürstentum Liechtenstein
Beobachterstatus haben
 Kanton Graubünden
 Agentur für Arbeit Memmingen
 Internationale Bodenseekonferenz

Weblinks 
 Schweiz
 Deutschland
 Österreich
 Liechtenstein

Einzelnachweise 

Bodenseeregion
Region in Europa
Arbeitsmarkt
Regionalpolitik der Europäischen Union
Deutsch-österreichische Beziehungen
Deutsch-österreichischer Kulturaustausch
Organisation (deutsch-schweizerische Beziehungen)
Liechtensteinisch-österreichische Beziehungen
Liechtensteinisch-österreichischer Kulturaustausch
Österreichisch-schweizerische Beziehungen
Österreichisch-schweizerischer Kulturaustausch
Politik (Vorarlberg)
Kanton Appenzell Ausserrhoden
Kanton Appenzell Innerrhoden
Kanton Schaffhausen
Kanton St. Gallen
Kanton Thurgau
Organisation (Kanton Zürich)
Kempten (Allgäu)
Organisation (Konstanz)
Organisation (Ravensburg)
Organisation (Liechtenstein)
Alpenrheintal
Politik 1993